Robaia se poate referi la:
Robaia, Argeș
Robaia, Vâlcea